Ivan Lazarev (1991), een Russisch basketbalspeler
Sergej Lazarev (1983), een Russisch acteur, danser en zanger
Vasili Lazarev (1928 - 1990), een Russisch kosmonaut